Торфяновка:
 Торфяновка — посёлок в Неманском районе Калининградской области
Торфяновка — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Торфяновка — пункт пропуска автомобилей на границе России и Финляндии.

См. также 
 Торфяная
 Торфяное
 Торфяной
Торфянка